Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Hammann, d'après l'Enseigne  :
 l', un destroyer de classe Sims lancé en 1939 et coulé en 1942 ;
 l', un destroyers d'escorte de classe Edsall lancé en 1942 et retiré du service en 1946. 

Hammann